Анкудиновская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Нижнеслободского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нижнеслободский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вожеги — 45 км, до центра муниципального образования Деревеньки — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Якутинская, Олюшинская, Якунинская.

По переписи 2002 года население — 14 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района